

Hydronyme 
 L’Arne est une rivière française des départements du Doubs et du Jura de la région Franche-Comté et un affluent droit du canal du Rhône au Rhin, juste à côté du Doubs, c'est-à-dire un sous-affluent du Rhône par la Saône.

Nom patronymique 

 Thomas Augustine Arne, né vers le  et mort à Londres le , est un compositeur britannique.
 Michael Arne ( - 1786), fils du compositeur Thomas Arne, fut lui-même compositeur.  Son œuvre la plus célèbre est Lass with the Delicate Air.
 Peter Arne (1920-1983) est un acteur britannique.

Prénom

Planète 
 L'astéroïde (959) Arne a été découvert par Karl Wilhelm Reinmuth le . Il doit son nom au prénom du fils de l'astronome suédois Bror Ansgar Asplind.

Toponyme 

 Somme-Arne, village de Champagne (France) qui fut détruit en 1650 ;
 Arne, village anglais situé dans le Dorset, au Royaume-Uni.

Dans la fiction 
 Arne Saknussemm, personnage du roman Voyage au centre de la Terre de Jules Verne.